Василий Иванович Мельников:
 Мельников, Василий Иванович (1865—после 1917) — земский деятель, член IV Государственной думы от Волынской губернии.
 Мельников, Василий Иванович (1901—1983) — капитан, Герой Советского Союза.